Премія «Оскар» за найкращу режисерську роботу — престижна нагорода Американської академії кіномистецтва, що присуджується щорічно. Хоча номінації за найкращу режисуру встановлені членами режисерської філії Американської академії кіномистецтва, лауреати обираються членами Академії в цілому.

Історія 

Першим лауреатом у 1929 році став Френк Борзейгі, який був нагороджений за фільм «Сьоме небо» (1927). Останнім володарем став Том Гупер, який був відзначений на 83-й церемонії нагородження Академії 2011 року за фільм «Король говорить» (2010). За останні 82 роки Американська академія кіномистецтва відзначила 62-ох режисерів 83-ма нагородами «Найкращий режисер». Переможці цієї премії Американської кіноакадемії за заслуги отримують статуетки Оскара, що зображують позолоченого лицаря з мечем, що стоїть на котушці плівки.

Протягом перших трьох років усі фільми, актори і режисери яких мали нагороди Оскар у своїх категоріях, автоматично під час кваліфікаційного періоду (наприклад три фільми в деяких випадках) розглядалися для нагороди. Однак, оскільки режисерська нагорода була більш за «режесуру», ніж за «найкращого режисера», то режисера асоціювали з конкретним фільмом, таким чином Джанет Гейнор має два Оскари за фільми Франка Борзейгі, перераховані після її номінації «Найкраща жіноча роль», але тільки один з них заробив Борзейгі в номінації «Найкращий режисер». Другий рік, на нагороду номінували список усіх робіт режисера протягом кваліфікаційного періоду, в результаті чого Френк Ллойд був номінований за три з його фільми, але, що ще більш дивно, тільки один з них був включений до переліку остаточного рішення як фільм, за який він виграв. Нарешті, для 1931 нагородження, ця заплутана система була замінена нинішньої системою, в якій режисер номінується за один фільм.

Оскар за найкращу режисуру і «найкращий фільм» був дуже тісно пов'язаний протягом всієї їхньої історії. З 80 фільмів, які були нагороджені за найкращий фільм, 59 були також нагороджені найкращий режисер.

Переможці та номінанти

1920-ті

1930-ті

1940-ві

1950-ті

1960-ті

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-ті

2020-ті

Статистика 

На даний момент 2 жінки-лауреати: Кетрін Біґелоу за фільм «Володар бурі» у 2010 році та Хлої Чжао за фільм «Земля кочівників» у 2021 році.

Примітки

Посилання 
 База даних на офіційному сайті премії «Оскар»

Премія «Оскар»
Премії у галузі мистецтв